Bledzew (plaats), plaats in Polen
 Bledzew (gemeente), gemeente in Polen